Thiago Monteiro (tafeltennisser) (1981), Braziliaans tafeltennisser
 Thiago Monteiro (tennisser) (1994), Braziliaans tennisser